Blue Ribbon (engl. ‚Blaues Band‘) steht für:
 Hellblaue Schleife, ein Awareness Ribbon
 Blue Ribbon Award, japanischer Filmpreis
 Blue Ribbon Award (Eisenbahn), Preis des japanischen Verbands der Eisenbahnfreunde
 Blue Ribbon – Free Speech Online, Datenschutzinitiative der Electronic Frontier Foundation
 Pabst Blue Ribbon, amerikanische Biermarke
 Blue Ribbon Sports, der ursprüngliche Name des Sportartikelherstellers Nike (Unternehmen)

Siehe auch
 Blaues Band (Begriffsklärung)
 Blue Riband: Blaues Band, Trophäe der Atlantikschifffahrt